Кюснет () — название следующих деревень в Азербайджане:
 Кюснет в Габалинском районе.
  в Губинском районе.

См. также 
  — деревня в Губинском районе Азербайджана.